Andrew Lang (1844-1912), scrittore e poeta scozzese
 Andrew Charles Lang jr. (n. 1966), cestista statunitense